Guisad I (ur. ?, zm. ?) – hiszpański duchowny, biskup Seo de Urgel od 940 roku do 981 roku.

Biskupi Seo de Urgel
Nieznana data urodzenia
Zmarli w X wieku
Biskupi w I-XI wieku